Zombie Nation – progetto tedesco di musica techno ed electro
 Zombie Nation – film  del 2004, scritto, diretto e prodotto da Ulli Lommel
 Zombie Nation – videogioco pubblicato nel 1990 per Nintendo Entertainment System